Tschufarowo (russisch ) ist der Name folgender Ortschaften in Russland:
 Tschufarowo (Uljanowsk, Weschkaima), Siedlung städtischen Typs in der Oblast Uljanowsk, Rajon Weschkaima

 Tschufarowo (Jaroslawl), Dorf in der Oblast Jaroslawl
 Tschufarowo (Nischni Nowgorod, Lukojanow), Dorf in der Oblast Nischni Nowgorod, Rajon Lukojanow
 Tschufarowo (Nischni Nowgorod, Sergatsch), Dorf in der Oblast Nischni Nowgorod, Rajon Sergatsch
 Tschufarowo (Orenburg), Dorf in der Oblast Orenburg
 Tschufarowo (Uljanowsk, Maina), Dorf in der Oblast Uljanowsk, Rajon Maina